

Sciences 
 Pour les théories scientifiques liées à l'origine de l'univers, voir modèle cosmologique et Big Bang.

Religion et mythologies 
 Pour le monothéisme, voir Les deux récits de la création dans la Genèse.
 Pour les mythes et symboles de la création du monde, voir cosmogonie.
 Pour le récit biblique, voir Bereshit (parasha).
 Pour les Mayas, la création de l'univers date d'il y a 16,4 milliards d'années ; Voir compte long.
 Le chaos ou création du monde selon la mythologie gréco-romaine par les divinités grecques primordiales. Plus largement, on retrouve ce type de théories divines dans plusieurs religions.

Arts 
 La création du monde est un thème qui a inspiré plusieurs compositeurs.
 La Création du monde peut aussi désigner la peinture de Jérôme Bosch figurant, au musée du Prado de Madrid, derrière le triptyque du Jardin des délices (1504), nommée Création du monde ou, plus rarement, Origine du monde.
 La Création du monde (Stvoření světa) est un long métrage d'animation franco-tchécoslovaque réalisé par Eduard Hofman d'après les dessins de Jean Effel.
 La Création du monde est une musique de ballet composée par Darius Milhaud.
 La Création du monde est le nom d'une œuvre du compositeur français de musique électroacoustique Bernard Parmegiani.

Voir aussi 
 Récit originel ou l'origine du monde selon les cultures.
 
 Cause première
 Kotoamatsukami

Homonymie de titre